Мислина може бити:

 Мислина (Хумење), насељено мјесто у округу Хумење, Прешовски крај, Словачка Република
 Мислина (Зажабље), насељено мјесто у општини Зажабље, Дубровачко-неретванска жупанија, Република Хрватска
 Мислина (Ковељ), насељено мјесто у Ковељском рејону, у Волињској области, Украјина